Detta är en lista över sjöar i Vetlanda kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Vetlanda kommun.

Lista

Externa länkar

Vetlanda kommun
 Lista